Lorenzo Fernández peut désigner :
  (?-1891), homme politique espagnol ;
 Oscar Lorenzo Fernández (1897-1948), compositeur brésilien ;
 Lorenzo Fernández (1900-1973), footballeur uruguayen.